Der Neue Morgen steht für

 den Nachfolgerverlag des insolventen Buchverlags Der Morgen
 die deutsche Version von New World in the Morning, einem Song von Roger Whittaker